Яце́нко () – украинская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Яценко, Алексей Александрович (род. 1971) — российский спортивный промоутер.
 Яценко, Андрей Сергеевич (род. 1997) — украинский борец.
 Яценко, Антон Владимирович (род. 1977) — украинский политик.

Б, В 
 Яценко, Борис Иванович (1933—2005) — советский и украинский филолог и историк, автор псевдоисторических идей.

И, Е, К 
 
 Яценко, Елена Николаевна (род. 1977) — украинская гандболистка.
 Яценко, Киприан Александрович (1878—1935) — святой Русской православной церкви, мученик.

Л 
 Яценко, Лаврентий Тарасович (в монашестве Филарет; 1864—1951) — обновленческий митрополит Крутицкий, митрополит обновленческих церквей, последний обновленческий иерарх.

М, Н 
 Яценко, Михаил Трофимович (1923—1996) — советский литературовед, фольклорист.
 Яценко, Наталья Ивановна (род. 1961) — советская гребчиха, четырёхкратная чемпионка мира.
 Яценко, Николай Лаврентьевич (1923—1943) — Герой Советского Союза.

П 
 Яценко, Павел Васильевич (1920—1993) — Герой Советского Союза.

Т

Составные фамилии 
 Кучук-Яценко, Сергей Иванович (1930—2021) — советский учёный, академик НАН Украины.

Прочее 
 Клуб Александра Яценко — список украинских мини-футболистов, забивших 250 и более мячей в матчах украинских команд на наивысшем уровне.

См. также